Metallic K.O. – czwarty album amerykańskiej grupy The Stooges wydany w 1976 roku. W 1988 wydawnictwo rozszerzono o dodatkowe utwory i opatrzono tytułem: Metallic 2x K.O.

Lista utworów

Metallic K.O.(1976) 

 Utwory (1-3) nagrano w Michigan Palace w Detroit 6 października 1973.
 Utwory (4-6) nagrano w Michigan Palace w Detriot na ostatnim koncercie zespołu (przed 2003 rokiem) 9 lutego 1974.

Metallic 2X K.O.(1988) 

 Utwory (1-6) nagrano w Michigan Palace w Detriot na ostatnim koncercie zespołu (przed 2003 rokiem) 9 lutego 1974.
 Utwory (7-12) nagrano w Michigan Palace w Detroit 6 października 1973.

Skład 

 Iggy Pop – wokal
 Ron Asheton – gitara basowa
 James Williamson – gitara
 Scott Asheton – perkusja
 Scott Thurston – klawisze

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy The Stooges
Albumy koncertowe